El nombre Fredrik Lindström puede referirse a las siguientes personas:

Fredrik Lindström, comediante e historiador sueco;
Fredrik Lindström, biatleta sueco.